W Polsce 
 Gorzyczki – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce 
 Gorzyczki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Gorzyczki – gromada